MPCI est un acronyme pouvant désigner :
 Mouvement patriotique de Côte d'Ivoire, une milice rebelle du nord de la Côte d'Ivoire ;
 « Mathématiques, Physique, Chimie, Informatique » en cursus universitaire du secteur sciences de licence.

Voir aussi
 MPCIE

Ne pas confondre avec 
 MPSI